Unterwurzacher ist der Familienname folgender Personen:

 Kathrin Unterwurzacher (* 1992), österreichische Judoka
 Hans Unterwurzacher (1878–1955), österreichischer Politiker (CSP), Mitglied des Bundesrates aus Tirol